Леже — прізвище. Відомі носії:
 Жуль Леже (1913–1980) — 21-й генерал-губернатор Канади (1974–1979).
 Луї Поль Марія Леже (1843 — 1923) — французький філолог-славіст. 
 Поль-Еміль Леже (1904–1991) — канадський католицький священик, кардинал. Архієпископ Монреаля (1950–1968).
 Фернан Леже (1881–1955) — французький живописець та скульптор.
 Ходосевич-Леже Надія Петрівна (1904–1983) — французький художник, громадський діяч, родом з Вітебської губернії

 Леже (фр. Legé) — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара.
 Леже () — область на північному сході Албанії.
 Леже (більш уживана назва Лежа) — столиця області Леже у Албанії.